Джина Брэмхилл () — британская актриса.

Карьера 
Родилась в  и выросла на ферме. В детстве участвовала в нескольких школьных театральных постановках. Обучалась в RADA (Королевская академия драматического искусства). После окончания института снялась в роли Беллы в фильме «Лотофаги». В 2012 году получила постоянную роль  в телесериале «Быть человеком». В том же году Джина Брэмхилл снялась в главной роли в пилотном эпизоде в телешоу «». Сыграла роль  в телесериале «Coronation Street». Исполнила главную роль в фильме «Удовольствие», с которым участвовала на Каннский кинофестивале 2014 года.

Помимо кино и телевидения Джина также играла и в театре. В 2011 году исполнила роль трудного подростка в постановке «Аннабель и цыплёнок» в . В настоящее время прослушивается для участия в постановке «» в , в Бате, в графстве Сомерсет.

Фильмография 
 2009: Виктория Вуд: Что за жаворонки?!
 2009: Пропан
 2009: 
 2010:  (Телесериал, эпизод 1x02)
 2010: Сделано в Дагенхэме
 2010: Я делаю (Короткометражка)
 2011: Пожиратели Лотусов
 2011: Без тебя (Мини-сериал, эпизод 1x01-1x03)
 2011: Удаление Эмили (Короткометражка)
 2011: Кассель (Короткометражка)
 2012:  (Телефильм)
 2012: Красные огни
 2012: Coronation Street (эпизоды 1x7806 — 1.7809)
 2012: Быть человеком (эпизод 4x01-4x08)
 2012: 
 2013: Круги
 2014: Мистер Селфридж (эпизод 2x01-2x02)
 2014: Индевор (эпизод 2x03)
 2014: В ожидании рассвета (Короткометражка)
 2014: Остров удовольствий
 2014: Цыплёнок
 2016: Отец Браун (эпизод 4.5 «Дочь Автоликуса» в роли Мариааны Делакроикс)
 2016 Масарик — '' леди Энни Хиггинс
 2017: Шерлок (эпизод 4.2)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Королевской академии драматического искусства
Киноактрисы Великобритании